I40 steht für:
 Interstate 40, ein Interstate Highway in den USA.
 Hyundai i40, ein Pkw-Modell des koreanischen Automobilbauers Hyundai Motor Company
 HMS Georgetown (I-40), ein Zerstörer der britischen Royal Navy (ex-USS Maddox (DD-168))

Abkürzung